Stockholm er Sveriges hovedstad.

Stockholm har også flere andre betydninger:

Lokaliteter 
 Stockholm (Maine) − en by i den amerikanske delstat Maine
 Stockholm (New Jersey) − en by i den amerikanske delstat New Jersey
 Stockholm (Saskatchewan) − en by i den canadiske provins Saskatchewan
 Stockholm (South Dakota) − en by i den amerikanske delstat South Dakota
 Stockholm (Wisconsin) − en by i den amerikanske delstat Wisconsin

Film 
 Stockholm (film fra 2013) − en spansk film fra 2013
 Stockholm (film fra 2018) − en amerikansk film fra 2018
 Stockholm (dokumentarfilm) − en dansk dokumentarfilm fra 1952 instrueret af Jørgen Nielsen

Personer 
 Jens Stockholm (1771−1833) − en dansk præst

Se også 
Stokholm –  andre nærliggende betydninger (flertydighed)